Ме́ликова — кавказская фамилия. Женская форма фамилии .

Известные носители 
 Меликова, Афаг Сулейман кызы (род. 1947) — народная артистка АзССР, танцовщица, балетмейстер, художественный руководитель Азербайджанского государственного ансамбля танца.
 Меликова, Наджиба Гашым кызы (1921—1992) — азербайджанская советская актриса, Народная артистка Азербайджанской ССР.
 Меликова, Нонна Эдуардовна (род. 1948) — российский художник-модельер, Заслуженный художник Российской Федерации, профессор.
 Меликова, Рахиля (1923—1996) — советская и азербайджанская актриса театра и кино и певица-мугамистка.
 Меликова, Туби Гасан кызы (1916—1975) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 Меликова, Ширин Яшар кызы (род. 1978) — азербайджанский искусствовед, директор Азербайджанского национального музея ковра.